Middeleeuwen
 Mobiele Eenheid
 Myalgische encefalomyelitis, een ontsteking
 Windows ME, een besturingssysteem
 ME (automerk)
 Maine, een staat aan de oostkust van de Verenigde Staten
 Me (mythologie), aanduiding voor de kosmische wet
"Me!", een nummer van Taylor Swift